Санта-Марта-де-Тормес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саламанка. Занимает площадь 10,01 км². Население — 14756 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 3 км.

История 
Город основан в 1201 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes
 Página promocional oficial del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 
 
 
 

Муниципалитеты Саламанки